Benigno Aquino sr. (1894-1947), afgevaardigde, senator en minister;
 Benigno Aquino jr. (1932-1983), gouverneur, senator en oppositieleider tegen Ferdinand Marcos;
 Benigno Aquino III (1960), senator en president van de Filipijnen (sinds 2010).
 Benigno Aquino IV (1977), senator